Alexander van Macedonië kan verwijzen naar de volgende koningen van Macedonië
 Alexander I van Macedonië (?-454 v.Chr.), heerste van 498–454 v.Chr.
 Alexander II van Macedonië (?-368 v.Chr.), heerste van 370–368 v.Chr.
 Alexander III van Macedonië ⇒ Alexander de Grote (356–323 v.Chr.), heerste van 336–323 v.Chr.
 Alexander IV van Macedonië (323–310 v.Chr.), kindkoning, heerste van geboorte tot dood
 Alexander V van Macedonië (?-294 v.Chr.), heerste samen met zijn broer Antipater van ca. 297–294 v.Chr.